

Sigle 
 Embedded GPS INS – sistema di sensori per la misurazione del moto
 Euzko Gaztedi Indarra – organizzazione giovanile del Partito Nazionalista Basco

Codici 
EGI – Aeroporto Eglin Air Force Auxiliary Base Number 3/Duke Field, Crestview, Florida, Stati Uniti